Даллас (округ, Алабама)
Даллас (округ, Арканзас)
Даллас (округ, Айова)
Даллас (округ, Міссурі)
Даллас (округ, Техас)